Charlota Loewenskoeld – powieść Selmy Lagerlöf z 1925
 Charlotte Löwensköld (film 1930) – szwedzki film z 1930
 Charlotte Löwensköld (film 1979) – szwedzki film z 1979